Palatset kan avse
Palatset, Stockholm – ett barn- och ungdomskulturhus i Stockholm
Palatset (skatepark) – en skatepark i Avesta
Palatset (Almqvist) – en novell av Carl Jonas Love Almqvist